Сульянов — фамилия. Известные носители:
 Сульянов, Анатолий Константинович (1927—2021) — писатель, генерал-майор авиации.
 Сульянов, Владимир Евгеньевич (род. 1985) — российский самбист.